Winkl ist der Name folgender

Orte in Deutschland:

 Bayern
 Winkl bei Sankt Christoph, Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg
 Winkl (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn
 Winkl (Bischofswiesen), Ortsteil der Gemeinde Bischofswiesen, Landkreis Berchtesgadener Land,
 Winkl (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn
 Winkl (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Winkl (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Winkl (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Winkl (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach
 Winkl (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting
 Winkl bei Grabenstätt, Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein
 Winkl (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau
 Winkl (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Winkl (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg
 Winkl (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Winkl (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen
 Winkl (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach
 Winkl (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau
 Winkl (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim
 Winkl (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting
 Winkl (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Winkl (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau
 Winkl (Prittriching), Ortsteil der Gemeinde Prittriching, Landkreis Landsberg am Lech
 Winkl (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil der Gemeinde Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau
 Winkl (Schierling), Ortsteil des Marktes Schierling, Landkreis Regensburg
 Winkl (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg
 Winkl (Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Winkl (Taufkirchen/Vils), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding
 Winkl (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Winkl (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Winkl (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim
 Winkl (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut

Gemeindeteile in Österreich:

 Kärnten
 Winkl (Gemeinde Heiligenblut), Katastralgemeinde und Ortschaft von Heiligenblut am Großglockner
 Winkl (Gemeinde Reichenau), Katastralgemeinde von Reichenau
 Winkl (Gemeinde Spittal), Ortschaft von Spittal an der Drau, Bezirk Spittal an der Drau
 Winkl im Rosental, Katastralgemeinde von St. Jakob im Rosental

 Niederösterreich
 Winkl (Gemeinde Bad Traunstein), Ortsteil von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl
 Winkl (Gemeinde Dorfstetten), Ortsteil von Dorfstetten, Bezirk Melk
 Winkl (Gemeinde Eichgraben), Ortschaft von Eichgraben, Bezirk St. Pölten
 Winkl (Gemeinde Kirchberg am Wagram), Katastralgemeinde von Kirchberg am Wagram
 Winkl (Gemeinde Lichtenegg), Ortschaft von Lichtenegg, Bezirk Wiener Neustadt
 Winkl (Gemeinde Maria Anzbach), Ortschaft von Maria Anzbach
 Winkl (Gemeinde Röhrenbach), Katastralgemeinde von Röhrenbach
 Winkl (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortsteil von St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk

 Oberösterreich
 Winkl (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortschaft von Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach
 Winkl (Gemeinde Lambrechten), Ortschaft von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis
 Winkl (Gemeinde Naarn), Ort bei Naarn im Machlande, Bezirk Perg
 Winkl (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf bei Schwanenstadt, Bezirk Vöcklabruck
 Winkl (Gemeinde Obertraun), Ortschaft von Obertraun, Bezirk Gmunden
 Winkl (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen
 Winkl (Gemeinde Rechberg), Ortsteil von Rechberg, Bezirk Perg
 Winkl (Gemeinde Redleiten), Ortsteil von Redleiten, Bezirk Vöcklabruck
 Winkl (Gemeinde St. Johann), Ortschaft von Sankt Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn
 Winkl (Gemeinde Schardenberg), Ortschaft von Schardenberg, Bezirk Schärding
 Winkl (Gemeinde Schildorn), bei St. Kollmann, Ortschaft von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis
 Winkl (Gemeinde Spital), Ort von Spital am Pyhrn, Bezirk Kirchdorf
 Winkl (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen
 Winkl (Gemeinde Traunkirchen), Ort und Katastralgemeinde von Traunkirchen, Bezirk Gmunden

 Salzburg
 Winkl (Gemeinde Bischofshofen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau
 Winkl (Gemeinde Bruck), Ortschaft von Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See
 Winkl (Gemeinde Fuschl), Ortsteil der Gemeinde Fuschl am See, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Winkl (Gemeinde Lend), Ortschaft von Lend, Bezirk Zell am See
 Winkl (Gemeinde Maria Alm), Katastralgemeinde von Maria Alm am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See
 Winkl (Gemeinde Koppl), Ortschaft von Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Winkl (Gemeinde Oberalm), Ort bei Oberalm, Bezirk Hallein
 Winkl (Gemeinde Ramingstein), Ortsteil von Ramingstein, Bezirk Tamsweg
 Winkl (Gemeinde Sankt Gilgen), Katastralgemeinde von Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Winkl (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung

 Steiermark
 Winkl (Gemeinde Gröbming), Ort bei Gröbming im Ennstal, Bezirk Liezen
 Winkl (Gemeinde Kapfenberg), Katastralgemeinde von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
 Winkl (Gemeinde Leoben), Ortsteil von Göß, Bezirk Leoben
 Winkl (Gemeinde Pöllau), Katastralgemeinde von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
 Winkl (Gemeinde Vorau), Ortsteil von Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

 Tirol
 Winkl (Gemeinde Brixen im Thale), Ort bei Brixen, Bezirk Kitzbühel
 Winkl (Gemeinde Brixlegg), Ort bei Brixlegg, Bezirk Kufstein
 Winkl (Gemeinde Anras), Katastralgemeinde von Anras, Bezirk Lienz
 Winkl (Gemeinde Wängle), Ortschaft von Wängle, Bezirk Reutte

Bauwerke:
 Schloss Winkl, in Oberalm bei Hallein
 Schloss Winkl (Oberbayern) (Wörthschlössl), Schloss in Winkl bei Grabenstätt, Bayern
 Turmhügel Winkl, eine abgegangene Wasserburg (Turmhügelburg) in Winkl bei Grabenstätt, Bayern

Winkl ist der Name eines Adelsgeschlechts:
 Herren von Winkl, österreichische Ministeriale, im 15. Jahrhundert erloschen

Siehe auch:
 Winkel (Begriffsklärung)
 Winkle